Ру́дня — село в Україні, в Чернігівському районі Чернігівської області. Населення становить 160 осіб. Орган місцевого самоврядування — Пакульська сільська рада.

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Чернігівська область)

Примітки

Посилання 
 Погода в селі Рудня

Села Чернігівської області
Населені пункти України, засновані 1666